Stanisław Wiśniewski – polski malarz, profesor
 Stanisław Wiśniewski – polski polityk, działacz związkowy